Sirija
 Idlib, grad
 Idlib (nahija)
 Idlib (okrug)
 Idlib (pokrajina)